

Patronyme 

 Ivan Pavlovitch Sereda (1919-1950), officier soviétique.
 Valeriy Sereda (1959- ), ancien athlète soviétique, puis azerbaïdjanais.

Toponyme 

 Sereda, nom, de 1918 à 1941, de la ville de Fourmanov, dans l'oblast d'Ivanovo, en Russie.